Damphousse ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Damphousse (* 1979), kanadischer Eishockeytorwart
 Marcel Damphousse (* 1963), kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Ottawa-Cornwall
 Vincent Damphousse (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler